Moron bezeichnet

geographische Objekte:
 Moron (Berg) (1337 m), Berg im Berner Jura, Schweiz
 Moron (Châtelat), zur ehemaligen Gemeinde Châtelat gehörender Weiler, seit 2015 Gemeinde Petit-Val, Kanton Bern, Schweiz
 Moron (Dordogne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Dordogne

in der antiken Geographie:
 Moron (Lusitania), Stadt in Lusitanien
 Moron Hydor, Ort an der Küste von Lykien

Moron ist der Name folgender Personen:
 Edgar Moron (* 1941), deutscher sozialdemokratischer Politiker

Siehe auch:
 Morón
 Morong
 Lac de Moron, Stausee an der französisch-schweizerischen Grenze
 Tour de Moron, ein Aussichtsturm auf dem Berg Moron im Berner Jura